Иодид хрома(II) — неорганическое соединение, соль металла хрома и иодистоводородной кислоты с формулой CrI, 
коричнево-красные кристаллы, 
растворимые в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие паров иода на нагретый порошкообразный хром в вакууме:

 Растворение металлического хрома в иодистоводородной кислоте:

 Восстановление водородом иодида хрома(III):

Физические свойства 
Иодид хрома(II) образует коричнево-красные кристаллы 
ромбической сингонии, 
пространственная группа C mcP 2, 
параметры ячейки a = 0,3915 нм, b = 0,7560 нм, c = 1,3553 нм, Z = 4.

При нагревании в вакууме возгоняется при температуре выше 420°С.

Хорошо растворяется в воде, образуя голубые растворы, устойчивые в отсутствии кислорода.

Образует кристаллогидрат CrI•6HO.

Химические свойства 
 Разлагается при сильном нагревании:

Применение 
 Пигмент для стекла.

Литература 
 
 
 

хрома
Галогениды металлов
Соли хрома